Ба́рбу — румынская фамилия. Некоторые представители:

 Барбу, Василе — румынский и молдавский бродячий музыкант—самоучка (лэутар).
 Барбу, Анна — молдавская исполнительница народных песен и эстрадная певица.
 Барбу, Ион (настоящее имя — Дан Бербиллиан; 1895—1961) — румынский математик и поэт.
 Барбу, Иоан Ал. — румынский писатель и публицист.
 Барбу, Константин (род. 1971) — румынский футболист.
 Барбу, Марга — румынская кино- и театральная актриса.
 Барбу, Наталья (род. 1979) — молдавская певица.
 Барбу, Штефан (1908—1970) — румынский футболист. 
 Барбу, Эуджен (1924—1993) — румынский прозаик-реалист, сценарист и журналист.